Новак Джокович — победитель турнира, в четвертьфинале серб обыграл прошлогоднего чемпиона: британца Энди Маррея.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Финал)
 ''' Новак Джокович (Титул)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Полуфинал, отказ)  Хуан Мартин дель Потро (Отказ)  Ришар Гаске (Четвёртый раунд)
  Джон Изнер (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвёртый раунд)
  Милош Раонич (Четвертьфинал)
  Томми Хаас (Отказ)  Фабио Фоньини (Четвёртый раунд)
  Григор Димитров (Третий раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)

<li>  Кевин Андерсон (Третий раунд)
<li>  Николас Альмагро (Третий раунд)
<li>  Ежи Янович (Второй раунд)
<li>  Кэй Нисикори (Полуфинал, отказ)<li>  Эрнест Гулбис (Второй раунд)
<li>  Александр Долгополов (Четвертьфинал)
<li>  Гаэль Монфис (Второй раунд)
<li>  Филипп Кольшрайбер (Второй раунд)
<li>  Марин Чилич (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон (Второй раунд)
<li>  Вашек Поспишил (Второй раунд)
<li>  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li>  Дмитрий Турсунов (Второй раунд)
<li>  Флориан Майер (Третий раунд, отказ)
<li>  Андреас Сеппи (Третий раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Sony Open Tennis 2014